est la formule brute de plusieurs isomères.

 amotosalène, numéro CAS 
 fénoxycarbe, numéro CAS 
 N-oxymorphine ou génomorphine (nom déposé), numéro CAS 
 oxymorphone, numéro CAS